East Canton ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Canton (Iowa), im Jackson County
 East Canton (Ohio), im Stark County
 East Canton (Pennsylvania), im Bradford County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Canton Historic District, in Canton, Mississippi, ID-Nr. 98000274